Camille Claudel, sculptrice française, sœur de Paul Claudel.

Titres 
 Camille Claudel, un film français de Bruno Nuytten sorti en 1988.
 Camille Claudel 1915, un film français de Bruno Dumont sorti en 2013.

Voir aussi 
 , page d'homonymie